A Liga Espírita do Brasil foi uma associação espírita brasileira.

História
Foi fundada em 31 de março de 1926 por Aurino Barbosa Souto, visando congregar as entidades espíritas a nível nacional, como alternativa à Federação Espírita Brasileira.

Em 1949 realizou o II Congresso Espírita Pan-Americano, na cidade do Rio de Janeiro.

Com a assinatura do chamado Pacto Áureo, coordenado pela Federação Espírita Brasileira (5 de outubro de 1949), a Liga restringiu a sua atuação ao então Distrito Federal passando a denominar-se Liga Espírita do Distrito Federal (12 de março de 1950).

Ao final da década de 1950, com a transferência da capital do para Brasília, a Liga passou a ter nova denominação: Liga Espírita do Estado da Guanabara (20 de dezembro de 1960 e, mais tarde, Federação Espírita do Estado da Guanabara (30 de janeiro de 1972.

Diante da fusão do estado da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro (15 de março de 1975), passou a denominar-se Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro – Seção Capital (15 de novembro de 1975, vindo a fundir-se com Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, fundada em 30 de junho de 1907 com sede em Niterói, assumindo esta última a designação "Seção Interior".

Devido a questionamentos da antiga FEERJ, e para evitar conflitos, a FEERJ – Seção Capital passou a denominar-se União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro (USEERJ) a partir de 14 de junho de 1981.

Mais recentemente teve lugar o processo de unificação da FEERJ e da USEERJ. Por ele, as duas entidades mantiveram as respectivas estruturas jurídicas, mas mudaram a denominação social de USEERJ para Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ), que recebeu os associados da FEERJ e passou a exercer a função federativa no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Por seu torno, a FEERJ manteve a sua personalidade jurídica inalterada para continuar a manter os trabalhos assistenciais e doutrinários e passou a se denominar Instituto Espírita Bezerra de Menezes (26 de março de 2006).

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Ligações externas
Página da CEERJ

Espiritismo no Brasil